S47:
 S47 — линия Берлинской городской электрички
  — подводная лодка